Mads Lange har flere betydninger:

 Mads Johansen Lange – dansk handelsmand også kaldet kongen af Bali.
 Mads Lange (redaktør) – dansk redaktør, søn af Ole Lange.

Se også 
 Lange (flertydig)